Иншаково — название населённых пунктов в России:
 Иншаково — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Иншаково — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.